

Musica 
10 Years – gruppo musicale statunitense
10 Years – album del 2002 dei Banco de Gaia
10 Years – album del 2006 di Armin van Buuren
Ten Years – raccolta del 2008 dei Sun Eats Hours
Ten Years – raccolta del 2011 degli Emery
Ten Years – raccolta del 2017 dei Melody Fall
Ten Years – EP di Aly & AJ del 2017
10 Years – singolo di Daði Freyr del 2021

Cinema 
10 Years – film del 2011 diretto da Jamie Linden
Ten Years – film del 2015 di registi vari